Pungalaitio eller Punkalaidun (finska Punkalaidun) är en kommun i landskapet Birkaland i Finland. Pungalaitio har  invånare och har en yta på  km².

Kommunen har en tätort: centralorten Pungalaitio kyrkoby.

Pungalaitio är enspråkigt finskt.

Externa länkar

Källor

Pungalaitio
Finlands kommuner